Gustavo Pittaluga puede aludir a:
Gustavo Pittaluga Fattorini (1876-1956), médico y científico italiano, nacionalizado español.
Gustavo Pittaluga (1906-1975), compositor y crítico musical español, hijo del anterior.